Фрэнк Чо (, род. 2 декабря 1971 года в Сеуле, Южная Корея) — американский сценарист и иллюстратор комиксов. Наиболее известен по собственной серии , а также по комиксам , «The Mighty Avengers» и «Hulk» (vol. 3) издательства «Marvel Comics». Фрэнк Чо славится своими рисунками женщин.

Биография 
Фрэнк Чо вырос в  (Мэриленд, США). В 1986—1990 годах учился в средней государственной школе HPHS (High Point High School), а в 1990—1993 годах — в Prince Georges County College.

Личная жизнь 
Фрэнк женился на дочери старшего научного сотрудника из BARC (Beltsville Agricultural ResearchCente).

Библиография

Награды

Примечания

Ссылки 
 Frank Cho  на сайте Comic Book DB

Родившиеся в Сеуле
Выпускники Университета Мэриленда в Балтиморе
Выпускники Колледжа искусств Мэрилендского института